Forberg ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Forberg (1911–2000), US-amerikanischer Rennfahrer
 Carl Ernst Forberg (1844–1915), deutscher Kupferstecher
 Friedrich Karl Forberg (1770–1848), deutscher Philosoph und Philologe
 Kurt Forberg (1900–1979), deutscher Bankier und Kunstsammler

Forberg ist deutscher Ortsname von:
 Stráne pod Tatrami in der Slowakei

Siehe auch:
 Forsberg
 Forberger
 Vorberg